

Naissances 
 Henri Wyart (mort le ), militaire et ecclésiastique français
 Marius Cazeneuve (mort le ), aventurier et magicien français

Décès 
 Joseph Pinon (né le ), militaire suisse
 Charles Bernardin Beslay (né le ), homme politique français
 Jean-Claude Loubat de Bohan (né le ), général et philosophe français
 Jean-Baptiste Delgorgue de Rosny (né le ), homme politique français

Autres événements 
 Constitution de la république boer de Natalia

Voir aussi 
 12 octobre
 Octobre 1839